Grid kan have flere betydninger:

 Grid – asevenlig jættekvinde fra den nordiske mytologi

 Grid Computing – er en forbindelse af alle verdens computere, fra PC'er til supercomputere, samlet i et netværk til en stor virtuel computer.
 GRID System – et dansk møbelsystem